Die Abkürzung LCR steht für:

 La Causa Radical, venezolanische Partei
 Laos-China Railway, Betreiber der China-Laos-Eisenbahn
 LCR Engineering, Schweizer Fahrzeughersteller
 LCR-Messbrücke, Messtechnik für die Kennwerte (Widerstand, Induktivität und Kapazität), siehe Wechselspannungsbrücke
 LCR Team, italienisches Motorradsportteam
 LaCoste & Romberg, Gravimeter Hersteller, heißt inzwischen Micro-g LaCoste A division of LRS
 Last Chance Records, ein ehemaliges Plattenlabel
 Least Cost Router (auch: Least Cost Routing), Vorrichtung zur kosteneffizienten Auswahl von Telefon- und Internetanbietern
 Lettre de Change Relevé, französische Wechselzahlung im elektronischen Einzugsverfahren
 Ligase Chain Reaction (auch: Ligase-Kettenreaktion), ein Nachweisverfahren für Erbmaterial
 Ligue communiste révolutionnaire, trotzkistische Partei in Frankreich
 Liquid Cristal Retarder
 Liquidity Coverage Ratio, die Liquiditätsdeckungsquote, eine Kennzahl der Bankenaufsicht nach Basel III
 Local Continuous Replication
 Locus-Kontrollregion, Abschnitt auf der DNA, der für selektive Genexpression zuständig ist
 Log Cabin Republicans, US-amerikanischer Interessenverband
 Log Count Rate
 Logical Change Record
 London & Continental Railways, Betreiber von Channel Tunnel Railway Link und Bahnhof London St. Pancras

Abkürzung